Per Knudsen, calciatore danese (nato nel 1925)
Per Knudsen, calciatore norvegese (nato nel 1930)